Žužići (Višnjan), plaats in Kroatië
 Žužići (Tinjan), plaats in Kroatië